O Botola de 2007-08 foi à 52ª temporada da Premier League marroquina .

FAR Rabat ergueu a sua 12ª Botola e a 10ª Taça do Trono, alcançando mais uma dobradinha em sua história.

Clubes

Promovidos e rebaixados

Tabela

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Ligações externas
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos